Luigi Ferraro – rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo italiano
 Luigi Ferraro – attore e doppiatore italiano
 Luigi Ferraro – ufficiale della Marina Militare, medaglia d'oro al valor militare